Emerald — многозначный термин. Может означать:

 Изумруд — минерал, драгоценный камень бериллиевой группы.

Искусство, литература и развлечения

Музыка 
  — американская R&B группа, наиболее активная в 1970-х годах.
  — альбом Алана Стивелла, 2009 год.
  — альбом Дэр Уильямс, 2015 год.
  — одноактный балет Джорджа Баланчина на музыку Габриеля Форе, первая часть балета «Драгоценности» (1967).
  — музыкальное трио из Кливленда, штат Огайо, США.
  — песня ирландской рок-группы Thin Lizzy с альбома Jailbreak (1976).

Видеоигры 
 Pokémon Emerald — японская ролевая игра из серии Pokémon.
 Изумруды Хаоса — камни, обладающие мощной силой и вечным источником энергии в серии игр Sonic the Hedgehog.

Литература 
 Изумрудный город страны Оз — шестая книга из серии книг Л. Ф. Баума о сказочной стране Оз.
  — один из главных персонажей манги Pokémon Adventures.
 Emerald Twilight — сюжетная линия, показанная в выпусках Green Lantern (vol. 3) #48-50 комиксов о Зелёном Фонаре компании DC Comics.

Биология 
 Род птиц Изумрудные колибри.
 Изумрудные лютки, небольшое семейство стрекоз.
 Изумрудные бабки, семейство стрекоз.
 Моль «».
 Изумрудный голубь.
 Изумрудный туканет.

Бизнес 
  — британский издатель журналов для бизнеса и менеджмента.
  — звукозаписывающий лейбл, Северная Ирландия.
 Emerald Records — звукозаписывающий лейбл Барни Кессела, 1966 год.
  — звукозаписывающий лейбл, США.
 Изумрудные орехи для закусок, продуктовая линейка, производимая компанией .

Компьютеры и программное обеспечение 
 Emerald — программа-менеджер. Позволяет выбирать и настраивать темы оформления окон.
  — объектно-ориентированный язык программирования.

Вымышленные персонажи и места 
 Изумрудный город — вымышленный город из цикла повестей Лаймена Фрэнка Баума о сказочной стране Оз.
 , суперзлодей из комиксов DC.
 Изумруд, имя, данное  в англоязычной версии аниме «Сейлор Мун».
 Emerald Goldenbraid,  «».
 Изумруд, персонаж мультсериала «Вселенная Стивена».
 , персонаж аниме RWBY.

Люди 
 Каро Эмеральд (1981 г.р.), нидерландская джазовая певица.
  (1990 г.р.), королева красоты (2006) из Скотсдейла, Аризона.
  (1980 г.р.), также известная как «DriftGirl», актриса и модель.
  (1955 г.р.), избранный член городского совета Сан-Диего.

Топонимы

Австралия 
 Эмералд, город в восточной части австралийского штата Квинсленд.
 , пригород Мельбурна.
 Эмералд, небольшой городок к северу от Кофс-Харбора, Новый Южный Уэльс.

Канада 
 , посёлок на острове Принца Эдуарда.
 , тауншип в провинции Онтарио.
 ,  в Саскачеване.
 , невключённая территория в Саскачеване.

Соединённые Штаты Америки 
 , статистически обособленная местность в Калифорнии.
 , Калифорния.
 , Флорида.
 Эмералд, тауншип в Миннесоте.
 , село в округе Барри, штат Миссури.
 , невключённая территория в Небраске.
 , город в Северной Каролине.
 , невключённая территория в Пенсильвании.
 , город-призрак в округе Крокетт, Техас.
 , невключённая территория в штате Вашингтон.
 , статистически обособленная местность в штате Висконсин.
 , город в штате Висконсин.
 , невключённая территория в штате Висконсин.

Другое 
 Изумрудный остров, альтернативное наименование Ирландии.
 Изумрудный остров, альтернативное наименование острова Лесбос.

Судна и корабли 
 Emerald — 1958 г., принадлежащее Греции пассажирское круизное судно, зафрахтованное Thomson Holidays.
 Лёгкие крейсера типа «Эмеральд», лёгкий крейсер в классе из двух кораблей на вооружении Британского Королевского флота с 1926 по 1946–1948 годы.
 HMS Emerald, девять кораблей Британского Королевского флота назывались HMS Emerald (изумруд).
 , название трёх кораблей ВМС США.
 , круизный лайнер 2006 г.
 Эмералд, судно компании Гудзонова залива (HBC), эксплуатировавшееся в 1816 и 1817 годах, см. .

Прочее 
 , высотное жилое здание в Сиэтле, штат Вашингтон, США.
 , бывший курорт на Багамах.
 , сорт манго из Флориды.
 Изумрудный Будда, фигурка Будды из жадеита.
 Изумрудная сеть, сеть охраняемых природных территорий в странах Европы и некоторых странах Африки.
 Изумрудная скрижаль, алхимический текст, приписываемый Гермесу Трисмегисту.
 , бейсбольная команда младшей лиги в Юджине, Орегон.
 , сорт шоколадного ириса из Ирландии.

См. также 
 Изумрудный город (значения)